Britney Jean är Britney Spears åttonde studioalbum, utgivet den 29 november 2013.

Låtlista

Källor
Britney Jean Stephen Thomas Erlewine. Allmusic. Läst 7 oktober 2017.

Musikalbum 2013
Album av Britney Spears